Baratti ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Baratti (1790–1863), hohenzollerischer Verwaltungsbeamter

Baratti bezeichnet
 Baratti (Toskana), Teil der Gemeinde Piombino
 Castello di Castione de’ Baratti, ehemalige Burg in Castione de’ Baratti (Gemeinde Traversetolo)